Моэдас-де-Гранадилья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Амброс. Занимает площадь 59 км². Население — 990 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 125 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Касереса